Moskauer Autobahnring kann bedeuten:

der äußere Autobahnring MKAD
Dritter Verkehrsring
Vierter Verkehrsring